Rambong Payong (Peulimbang), een plaats in Indonesië
Rambong Payong (Sawang), een plaats in Indonesië
Rambong Payong (Peusangan Siblah Krueng), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing